Храм Воскресения Словущего на Арбате (Воскресенская церковь, Филипповская церковь) — православный храм в историческом центре Москвы. Относится к Центральному благочинию Московской городской епархии.
При храме действует подворье Иерусалимского патриархата в Москве. Посвящён празднику Воскресения словущего.

История 

Первоначальное посвящение храма — во имя святого апостола Филиппа, в честь покровителя московского митрополита Филиппа, загородный дом которого находился неподалёку. Кем был основан храм, неизвестно, поскольку в ружных книгах записей о нём нет, вероятно, из-за того, что после польского нашествия он был восстановлен так поздно, что свидетельств об этом не осталось. Ныне существующий храм построен стольником Иваном Косьминым и освящён в 1688 году во имя апостола Филиппа.

В 1812 году храм был разграблен французами и сильно пострадал от Великого московского пожара. После чего два с половиной года в храме не совершались богослужения. В 1815 году храм был восстановлен, однако собственного прихода уже не имел, был приписан к ныне снесённому храму святителя Тихона Амафунтского на Арбатской площади. В 1818 храм был передан новоучреждённому подворью Иерусалимского патриархата; а в 1819-м главный престол храма был переосвящён в честь праздника Воскресения Словущего. С конца XIX века по многочисленным просьбам московской греческой диаспоры субботние литургии традиционно совершались на греческом языке.

В 1917 году Иерусалимское подворье было упразднено, но церковь осталась действующей. С 1943 года до кончины 8 марта 1951 года в ней служил известный протодиакон Михаил Холмогоров, натурщик Нестерова и Корина.

С 1989 года храм Воскресения Словущего вновь стал именоваться храмом Иерусалимского подворья.

Архитектура

Настоятели 
 Никодим (Цинцонис) (1877—1883)
 Феофилакт (Георгиадис) (1989—2001)
 Феофил (Яннопулос) (2001—2003)
 Стефан (Диспиракис) (с 2003)

Духовенство 
 Архимандрит Стефан (Диспиракис), настоятель храма.
 Протоиерей Михаил Крутинь.
 Протоиерей Алексей Дубровский.
 Протоиерей Владимир Гулин.
 Протодиакон Дмитрий Грибов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт храма Воскресения Словущего на Арбате
 Храм Воскресения Словущего на Арбате на сайте «Храмы России»

Москва
Храмы Центрального благочиния
Храмы, действовавшие в СССР
Подворья поместных церквей